Shiraz steht für:

 Schiras, Großstadt in Iran
 Syrah, Rotweinsorte 
 Shiraz, Originaltitel von Das Grabmal einer großen Liebe, Stummfilmdrama von Franz Osten (1928)

Siehe auch:
 Shiras